

События 
 Консулы: Луций Лициний Лукулл и Марк Аврелий Котта (два плебея); преторы: Гай Веррес (в Риме), Квинт Цецилий Метелл, Лициний Буккон, Луций Кальпурний Пизон Фруги, Луций Фурий, Марк Антоний, Публий Корнелий Лентул Сура и Публий Целий; пропреторы: Гай Лициний Сацердот (на Сицилии) и Гней Тремеллий Скрофа (в Нарбонской Галлии); эдилы: Гай Анней Брокх, Луций Вольсций, Луций Ларций и Марк Сей; народный трибун: Луций Квинкций; квесторы: Авл Касцеллий, Гай Виселлий Варрон, Гай Сициний, Гай Урбиний (Панапион, в Дальней Испании), Квинт Помпей Руф, Квинт Ранций, Луций Клавдий, Луций Лициний Мурена, Марк Публиций Сцева, Публий Корнелий Лентул Спинтер, Публий Оппий, Сервий Сульпиций Руф и Тит Мений; проквестор: Публий Корнелий Лентул Марцеллин (на Киренаике); монетные триумвиры: Гай (Луций) Постумий, Луций Коссуций Сабула, Луций Плеторий Цестиан и Публий Корнелий Лентул Спинтер.
 Цезарь — войсковой трибун. Победил на выборах Гая Попиллия. Цезарь избран понтификом. Цицерон избран в сенат.
 Вифиния превращена в римскую провинцию. Это привело к войне с Митридатом.
 Вифиния входит в состав Римской республики.
 Начало 3-ей Митридатовой войны (Рим — Понтийское царство), продлившейся до 66 года до н. э.
 74—64 — Третья война Рима с Митридатом и Арменией.
 В школе гладиаторов Лентула Батиата, размещавшейся в городе Капуя, произошло восстание гладиаторов, часть из которых сбежала на гору Везувий и выбрала своим предводителем Спартака.

Скончались 
 Никомед IV Филопатор — последний царь Вифинии;
 Чжао-ди — император Китая (86—74 годы до н. э.);
 Луций Октавий — римский государственный деятель, консул в 75 до н. э. Скончался в Киликии;
 74, кон. — Гай Аврелий Котта, коллега предыдущего, видный оратор своего времени. Дядя Гая Юлия Цезаря.

Примечания

См. также